Кри́стьян Августович (Аугустович) Кя́рбер (; 1908—1977) — советский и эстонский работник строительной отрасли, бригадир комплексной бригады каменщиков треста «Таллинстрой» Эстонского совнархоза.

Биография 
Родился 14 мая 1908 года в Пярну. Эстонец.

Работал строителем в период 1940—1941 годов и с 1945 по 1962 год.

Участник Великой Отечественной войны в составе Красной армии. Служил повозочным санитарной роты 27-ого стрелкового полка 7-ой стрелковой дивизии.

Занимался общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета СССР 4 и 5 созыва. Был членом КПСС и делегатом ряда съездов партии.

Умер 20 января 1977 года в Таллине. Был похоронен 25 января на кладбище Метсакальмисту.

Награды 
 Медаль «За боевые заслуги» (1944)
 Герой Социалистического Труда (1958) — за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов.
 Орден Ленина (1958) и медали.
 Почётный гражданин Таллина (1973).

Увековечение памяти 
 В Таллине одна из улиц района Ласнамяэ носит имя Кристьяна Кярбера.

Примечания

Ссылки 
 
 КЯРБЕР Кристьян Августович

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Почётные граждане Таллина
Похороненные на Лесном кладбище Таллина